Gurney kan som auktorsförkortning betyda:

 John Henry Gurney
 Ashley B. Gurney
 John Henry Gurney, Jr.

Robotskapade auktorsförkortningar